IRF steht für:

 Information Retrieval Facility, eine Forschungsplattform im Bereich Information Retrieval
 Institut für Roboterforschung, ein Institut der Technischen Universität Dortmund
 Intelligent Resilient Framework, eine Virtualisierungstechnik von H3C, einem Tochterunternehmen von Hewlett-Packard
 Interferon Regulatory Factor, dts. Interferon regulierender Faktor, eine Familie von Transkriptionsfaktoren
 International Rafting Federation, der internationale Sportverband für das Wildwasserfahren
 International Rectifier, ein US-amerikanischer Hersteller von Halbleiter-Bauelementen
 International Road Federation

IRF